Il titolo di Duca della Vittoria può riferirsi a:

 Duque da Vitória, titolo nobiliare portoghese, creato nel 1812 per il generale britannico Arthur Wellesley, I duca di Wellington
 Duque de la Victoria de las Amezcoas, titolo nobiliare spagnolo, creato nel 1836 per il generale spagnolo Tomás de Zumalacárregui
 Duque de la Victoria, titolo nobiliare spagnolo, creato nel 1839 per il generale Baldomero Espartero
 Duca della Vittoria, titolo nobiliare italiano, creato nel 1921 per il generale Armando Diaz